Plac Zbawiciela:
 plac Zbawiciela (film)
 plac Zbawiciela w Bydgoszczy
 plac Zbawiciela w Poznaniu
 plac Zbawiciela w Warszawie

Zbawiciela